Ramessés VII foi o sexto faraó da XX dinastia egípcia, tendo governado entre cerca de 1135 e 1129 a.C.. Era filho do seu antecessor, o faraó Ramessés VI. 

Sabe-se muito pouco sobre o seu reinado, a não ser que a decadência do Egito acentuou-se. Segundo as fontes de Deir Almedina houve grande inflação durante o seu governo. O nome deste faraó está atestado em pouco locais no Egito; entre eles Mênfis, Leontópolis, Carnaque e Elcabe. 

Sua tumba localiza-se no Vale dos Reis (KV1) e já se encontrava aberto na Antiguidade, como mostram as inscrições gregas e romanas que se encontram no mesmo. Trata-se de uma tumba de dimensões pequenas, composto por um corredor e a câmara funerária. O sarcófago foi concebido escavando diretamente no solo da câmara funerária.

A múmia de Ramessés VII não foi ainda encontrada. Quatro vasos de faiança com o seu nome foram encontrados perto do "esconderijo" real de Deir Elbari, sendo possível que um dos corpos não identificados encontrados naquele local corresponda ao seu.

Titulatura

Faraós da XX dinastia egípcia